De vroegere naam van de Azerbeidzjaanse stad Gəncə
 De vroegere naam van de Tadzjiekse stad Panj (stad)